Marcus Sörensen (né le  à Södertälje en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier gauche.

Biographie

Carrière en club 
Formé au IK Tälje, il a joué pour l'équipe de jeunes du Södertälje SK puis du Djurgårdens IF. Il a été repêché au quatrième tour,  rang au total, par les Sénateurs d'Ottawa lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2010. Il devient professionnel en 2010 avec le Djurgårdens en Elitserien, championnat élite de Suède. Il passe trois saisons en deuxième division suédoise, une avec le Borås HC et deux avec le Djurgårdens. Il aide par ailleurs cette équipe à atteindre le championnat élite du pays en 2014. 

Après deux saisons en SHL, il signe le  un contrat d'une saison avec les Sharks de San José dans la LNH. Après avoir commencé la saison dans la LAH avec l'équipe affiliée, le Barracuda de San José, il fait ses débuts dans la LNH avec les Sharks le , contre les Sabres de Buffalo.

Carrière internationale 
Il représente la Suède au niveau international. Il honore sa première sélection en tant que sénior lors du Euro Hockey Tour en 2015.

Statistiques

En club 

|-
| 2009-2010 || Södertälje SK U20 || J20 SuperElit ||27 ||7 ||10 ||17 ||54 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2010-2011 || Djurgårdens IF U20 || J20 SuperElit ||31 ||14 ||22 ||36 ||53 ||4 ||3 ||0 ||3 ||2
|-
| 2010-2011||Djurgårdens IF ||Elitserien||8||1||1||2||0||-||-||-||-||-
|-
| 2011-2012 || Djurgårdens IF U20 || J20 SuperElit ||8 ||2 ||3 ||5 ||57 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2011-2012||Skellefteå AIK ||Elitserien||1||0||0||0||0||-||-||-||-||-
|-
| 2011-2012||Borås HC||Allsvenskan||29||8||9||17||55||7||2||0||2||8
|-
| 2012-2013|| Djurgårdens IF U20 || J20 SuperElit ||2 ||1 ||2 ||3 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2012-2013||Djurgårdens IF||Allsvenskan||46||10||13||23||38||6||4||1||5||2
|-
| 2013-2014||Djurgårdens IF||Allsvenskan||43||13||17||30||34||10||4||8||12||4
|-
| 2014-2015||Djurgårdens IF||SHL||50||17||15||32||30||2||1||0||1||0
|-
| 2015-2016||Djurgårdens IF||SHL||47||15||19||34||34||8||1||5||6||14
|-
| 2016-2017||Barracuda de San José ||LAH||43||17||17||34||23||10||0||1||1||10
|-
| 2016-2017||Sharks de San José ||LNH||19||1||3||4||4||6||1||1||2||0
|-
| 2017-2018||Barracuda de San José ||LAH||23||7||11||18||14||-||-||-||-||-
|-
| 2017-2018||Sharks de San José ||LNH||32||5||2||7||5||10||4||1||5||2
|-
| 2018-2019 || Sharks de San José || LNH || 80 || 17 || 13 || 30 || 23 || 18 || 0  || 5  || 5 || 2
|-
| 2019-2020 || Sharks de San José || LNH || 66 || 7 || 11 || 18 || 26 || -||-||-||-||-
|-
| 2020-2021||HC Vita Hästen || Allsvenskan || 14 || 11 || 13 || 24 || 8 || -||-||-||-||-
|-
| 2020-2021 || Sharks de San José || LNH || 29 || 1 || 4 || 5 || 16 || -||-||-||-||-
|-
| 2021-2022|| Djurgårdens IF || SHL ||  || 

|197||30||29||59||58||34||5||7||12||4

Internationales 

|-
| 2021 || align=left| || align=left|Championnat du monde || 7 || 2 || 2 || 4 || 0 || align=left| place

Trophées et honneurs personnels 
2014-2015 : remporte l'Årets rookie de la meilleure recure de la SHL.

Références 

Naissance en avril 1992
Naissance à Södertälje
Joueur international suédois de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de repêchage des Sénateurs d'Ottawa
Joueur du Djurgårdens IF (hockey sur glace)
Joueur du Skellefteå AIK
Joueur du Borås HC
Joueur du Barracuda de San José
Joueur des Sharks de San José
Joueur du HC Vita Hästen